ФК Напредак се односи на више фудбалских клубова: 

у Босни и Херцеговини:
 ФК Напредак, Доњи Шепак

у Македонији:
 ФК Напредак, Кичево

у Србији:
 ФК Напредак, Алексинац
 ФК Напредак, Банатска Топола
 ФК Напредак, Крушевац
 ФК Напредак, Пољана
 ФК Напредак, Попинци
 ФК Напредак, Старо Ланиште